Сотворение Адама может означать:
 «Сотворение Адама» — фреска Микеланджело в Сикстинской капелле.
 «Сотворение Адама» — российский художественный фильм 1993 года.